Зименков — русская фамилия.

Известные носители 
 Зименков, Алексей Павлович (род. 1947) — советский и российский литературовед.
 Зименков, Иван Фёдорович (1899—1958) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Зименков, Сергей Анатольевич (род. 1952) — советский и российский футболист; тренер.